CTE steht für:

 Cage the Elephant, eine US-amerikanische Rockband 
 Certified Turnaround Expert, ein österreichisches Qualitätszertifikat für Sanierungsberater und Sanierungsmanager. (Wird durch einen 4-tägigen Lehrgang erworben)
 , siehe Ausdehnungskoeffizient
 Charge Transfer Efficiency, eine Eigenschaft einer CCD-Kamera
 Chronisch-traumatische Enzephalopathie
 Classification-Tree Editor, siehe Klassifikationsbaum-Methode#Classification Tree Editor Testona
 Common Table Expressions, eine SQL-Sprache zur Formulierung rekursiver dynamischer Abfragen

cte steht für:
 Tepinapa-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CTE